Юсит (мінерал)
 Юсит (гірська порода)
 ЮСІТ - Юргинський станко-інструментальний технікум